Say Anything peut faire référence à :

Musique 

 Say Anything, un groupe de rock américain
 , un album du groupe rock Say Anything qui devrait sortir en .

 Say Anything, un titre de Good Charlotte

 Say Anything, une chanson de The Bouncing Souls

 Say Anything (Else), une chanson de 

 Say Anything, un titre de Aimee Mann dans l'album Whatever

 Say Anything, une chanson du groupe japonais X (Japan) sur l'album Jealousy sortie en single en 1991.

 Say Anything, une chanson du groupe canadien Marianas Trench.

Divertissement 

 Say Anything..., Un monde pour nous, une comédie romantique de Cameron Crowe avec John Cusack sorti en 1989.

 , un jeu de plateau publié par North Star Games en 2008.